Chori puede referirse a:
Choripán, comida típica de la gastronomía de Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Alejandro Damián Domínguez, jugador argentino de fútbol que posee ese apodo.
Gonzalo Castro Irizábal, jugador uruguayo de fútbol apodado "chori" o "chory".